Kurz kan som auktorsförkortning betyda:

 Holger Willibald Kurz
 Marion Kurz
 Michael Kurz
 Wilhelm Sulpiz Kurz

Robotskapade auktorsförkortningar